Ту́льский () — посёлок (в 1963—2011 годы — посёлок городского типа) в Майкопском районе Республики Адыгея России. Является административным центром Майкопского муниципального района и Тульского сельского поселения.

География 
Расположен в 7 километрах к югу от Майкопа, большей частью на правом берегу реки Белой. Железнодорожная станция Тульская на линии Белореченская — Хаджох Северо-Кавказской ЖД.

История 
Станица Егерухаевская была основана в 1862 году на землях егерукаевцев. в 1867 году переименована в Тульскую. 26 апреля 1963 года станица преобразована в рабочий посёлок Тульский.

В 2011 году пгт Тульский преобразован в сельский населённый пункт как посёлок.

Улицы 
 Зелёная,
 Заречная,
 Ленина,
 Красноармейская,
 Партизанская,
 Первомайская,
 Садовая,
 Северная,
 Танюкова,
 Мира,
 Московская,
 Крупская,
 Виноградная,
 Дружбы,
 Подгорная,
 Гагарина,
 Коммунальная,
 Октябрьская,
 Лесная,
 Школьная,
 Революционная,
 Советская,
 Почтовая,
 Комсомольская,
 Буровая,
 Нагорная,
 Крайняя,
 Жукова,
 Ольховая,
 Почтовая,
 Мостовая,
 Восточная,
 Солнечная.

Население

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 10 732 проживающих в поселении, 10 548 человек указали свою национальность.

Экономика 
Лесокомбинат, завод ЖБИ, пищекомбинат, хлебокомбинат.

Известные уроженцы 
 Дятлов, Владимир Семёнович (1924—1996) — советский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Районные центры Адыгеи
Населённые пункты Майкопского района
Бывшие посёлки городского типа Адыгеи
Появились в 1862 году в России
1862 год в Адыгее